Бернартице могу бити:

 Бернартице (Писек), варошица у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Бернартице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Бернартице (Јесењик), насељено мјесто у округу Јесењик, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Бернартице (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република